Тулепберген Туякбаев (1904 год, Туркестанский край, Российская империя — дата и место смерти неизвестны) — председатель колхоза имени Энгельса, Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родился в 1923 году. В 1930 году вступил в колхоз имени Энгельса Сузакского района. Первоначально трудился рядовым колхозником, затем был бригадиром, заместителем председателя и председателем правления колхоза. С 1957 года трудился табунщиком верблюдов.

Будучи председателем колхоза, Тулепберген Туякбаев вывел его в передовые предприятия Сузакского района. В 1948 году колхоз получил и полностью вырастил 110 жеребят от 110 конематок. За эффективное управление колхозом был удостоен в 1948 году звания Героя Социалистического Труда.

С 1957 года стал работать табунщиком верблюдов. В 1964 году он получил 27 верблюжат от 54 маток.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1948 года;
 Орден Ленина (1948);

Литература 
 ҚазССР. Қысқаша энциклопедия, 2-том. Алматы — 1987.

Ссылки 
 

Председатели колхозов